Мужская национальная сборная Китайского Тайбэя по кёрлингу (до 2019 называлась «сборная Тайваня») — представляет Китайский Тайбэй на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Федерация кёрлинга Китайского Тайбэя (Chinese Taipei Curling Federation).

Статистика выступлений

Панконтинентальные чемпионаты

Азиатские игры

Тихоокеанско-Азиатский чемпионат 
{| class="standard collapsible" width=70%
|-
! width=23%|Год
! width=19%|Игры
! width=19%|Победы
! width=19%|Поражения
! width=19%|Место
|- align="center" 
| 2001
| 8 || 0 || 8 || 5-е
|- align="center" 
| 2002
| 10 || 1 || 9 || 6-е
|- align="center" 
| 2003
| 5 || 0 || 5 || 6-е
|- align="center" 
| 2004
| 6 || 0 || 6 || 5-е
|- align="center" 
| 2005
| 6 || 2 || 4 || 5-е
|- align="center" 
| 2006
| 6 || 0 || 6 || 6-е
|- align="center" 
| 2007
| 6 || 0 || 6 || 6-е
|- align="center" 
| 2008
| 10 || 0 || 10 || 6-е
|- align="center" 
| 2009
| 10 || 1 || 9 || 6-е
|- align="center" 
| 2010
| 10 || 3 || 7 || 5-е
|- align="center" 
| 2011
| 10 || 3 || 7 || 5-е
|- align="center" 
| 2012
| 6 || 2 || 4 || 5-е
|- align="center" 
| 2013
| 10 || 4 || 6 || 5-е
|- align="center" 
| 2014
| 6 || 2 || 4 || 6-е
|- align="center" 
| 2015
| 7 || 3 || 4 || 6-е
|- align="center" 
| 2016
| 10 || 6 || 4 || 4-е
|- align="center" 
| 2017
| 8 || 3 || 5 || 6-е
|- align="center" 
| 2018
| 8 || 4 || 4 || 5-е
|- align="center" 
| 
| 9 || 5 || 4 || 5-е
|- align="center" 
| 
| 8 || 4 || 4 || 
|- align="center"
|  Всего || ' || ' || '''' ||
|}До 2001 года в чемпионатах сборная Тайваня участия не принимала.''

См. также 
 Женская сборная Китайского Тайбэя по кёрлингу
 Смешанная сборная Китайского Тайбэя по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Китайского Тайбэя по кёрлингу

Примечания

Ссылки 
 Китайский Тайбэй — Раздел результатов и статистики на сайте Всемирной федерации кёрлинга
 Официальный сайт Федерации кёрлинга Китайского Тайбэя

Китайский Тайбэй
Кёрлинг на Тайване
Кёрлинг